Багирова — фамилия, женская форма фамилии . 

 Известные носительницы 
 Багирова, Аида (род. 1955) — учёный-востоковед.
 Багирова, Амина Рагимовна (1912—1985) — советский азербайджанский нефтяник, Герой Социалистического Труда (1960).
 Багирова, Басти Масим кызы (1906—1962) — советский азербайджанский хлопковод, Герой Социалистического Труда (1947, 1950).
 Багирова, Гюлизар Чобан кызы (1918—1999) — советский азербайджанский виноградарь, Герой Социалистического Труда (1949).
 Багирова, Деляфруз Махир (род. 1987) — азербайджанский художник.
 Багирова, Лала Гамлетовна (род. 1988) — украинская поэтесса, прозаик и драматург.
 Багирова, Тамара Михайловна (род. 1951) — балерина, ведущая солистка труппы «Хореографические миниатюры».
 Багирова, Шевкет Асад кызы (1909—1989) — советский азербайджанский хлопковод, Герой Социалистического Труда (1948).